Le mot Calico peut renvoyer à :
 Calico, une robe de chat tricolore également possible chez d’autres animaux domestiques, du poisson rouge au hamster ;

 Calico, une ville fantôme de Californie ;
 Calico M960, un pistolet semi-automatique ;
 Calico Jack, surnom du pirate Jack Rackham (ou John Rackham) ;
 Calico (groupe), groupe de chanson rock en Bretagne.

Voir aussi 
 The Calico Dragon, un court métrage d'animation américain.
 Calico, un projet de Google dont le but est de prolonger la vie humaine.